Jolicoeur (vrijheidsstrijder), een Surinaamse vrijheidsstrijder
Jolicoeur (metrostation), een metrostation in de Canadese stad Montreal